— японская фамилия. Известные носители:

 Симадзу — японский самурайский род периодов Камакура, Муромати, Сэнгоку и Эдо.
 Симадзу Ёситака — тодзама-даймё.
 Симадзу Ёсихиро (1535—1619) — японский политический и военный деятель периода Сэнгоку.
 Симадзу Ёсихиса (1533—1611) — тодзама-даймё.
 Симадзу Иэхиса (1576—1638) — тодзама-даймё.
 Симадзу Кацухиса (1503—1573) — 14-й глава рода Симадзу.
 Симадзу Мунэнобу — тодзама-даймё.
 Симадзу Нариакира (1809—1858) — тодзама-даймё.
 Симадзу Наринобу — тодзама-даймё.
 Симадзу Нариоки — тодзама-даймё.
 Симадзу Сигэтоси — тодзама-даймё.
 Симадзу Сигэхидэ — тодзама-даймё.
 Симадзу Тадаёси (1493—1568) — тодзама-даймё.
 Симадзу Тадахиса (?—1227) — основатель рода Симадзу.
 Симадзу Тадацунэ (1576—1638) — тодзама-даймё.
 Симадзу Такахиса (1514—1571) — тодзама-даймё, сын Симадзу Тадаёси, 15-й глава рода Симадзу.
 Симадзу Тосихиса (1537—1592) — управляющий провинции Сацума периода Адзути-Момояма.
 Симадзу Цугутоё — тодзама-даймё.
 Симадзу Цунатака — тодзама-даймё.
 Симадзу Хисамицу (1817—1887) — тодзама-даймё.
 Симадзу, Саэко (род. 1959) — японская сэйю.
 Симадзу, Такако (род. 1939) — принцесса Японии.
 Симадзу, Ясудзиро (1897—1945) — японский кинорежиссёр.

См. также 
 Shimadzu Corp. — компания-производитель лабораторного оборудования.